T
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák